F 18 Tullinge kan avse:
F 18 Tullinge – en flygflottilj inom svenska flygvapnet åren 1946–1974, se Södertörns flygflottilj
F 18 Tullinge – en truppslagsskola för markförbanden inom svenska flygvapnet åren 1974–1986, se Flygvapnets Södertörnsskolor